Холодовка — название населённых пунктов.

 Холодовка — село в Городском округе Судак/Судакском городском совете Крыма.
 Холодовка — село в Тульчинском районе Винницкой области Украины.